Burza lodowa – katastrofalne opady marznącego deszczu
 Burza lodowa (film) – amerykański dramat filmowy z 1997 roku